Тевес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Тевес, Карлос (род. 1984) — аргентинский футболист, нападающий.
 Тевес, Маурисио (род. 1996) — аргентинский футболист, нападающий.